

Persone 
 Clara Tauson – tennista danese
 Hans Christian Tauson – titatore sportivo danese
 Michael Tauson – tennista danese
 Peter Tauson – giocatore danese di hockey su ghiaccio